Storkobb kan syfta på följande platser:

Åland 

 Storkobb (Kökar, Åland), 
 Storkobb, del av Röda kon (Sottunga, Åland),